Název Ilgis může znamenat:
 jezero (v Litvě je takových kolem 28 – následující výčet tedy může být neúplný):
 Ilgis (okres Alytus) v okrese Alytus v Litvě
 Ilgis (okres Anykščiai) v okrese Anykščiai v Litvě, v povodí Šventoji (Neris)
 Ilgis (okres Druskininkai) v okrese Druskininkai
 Ilgis (okresy Elektrėnai a Trakai) v okresech Elektrėnai a Trakai, kterým protéká řeka Strėva
 Ilgis (okres Ignalina) v okrese Ignalina v povodí řeky Žeimena
 Ilgis neboli Ilgys (okres Rokiškis) v okrese Rokiškis
 tři jezera v okrese Lazdijai:
 Ilgis (Kapčiamiestis okres Lazdijai) u Kapčiamiestisu v okrese Lazdijai, nedaleko jezera Linmarka (okres Lazdijai)
 Ilgis (Šadžiūnai okres Lazdijai) u Šadžiūnů v okrese Lazdijai
 Ilgis (Ilgininkai okres Lazdijai) u Ilgininků v okrese Lazdijai
 dvě jezera v okrese Molėtai:
 Ilgis (Dubingiai okres Molėtai) u Dubingiů v povodí řeky Žeimena
 Ilgis (povodí Žvėrinčiusu) u silnice Raudondvaris (Riešė) – Molėtai v okrese Molėtai v povodí Žvėrinčiusu a Šventoji (Neris)
 Ilgis (povodí Babrungu) v okrese Plungė, v povodí potoka Ilgės upelis a Babrungu
 tři jezera v okrese Švenčionys:
 Ilgis (u vsi Pašekštis u Labanoru) v lesním masívu Labanoro giria u vsi Pašekštis v okrese Švenčionys v povodí řeky Žeimena prostřednictvím několika jezer a potoka Luknelė
 Ilgis (u vsi Pasiaurė u Labanoru) v lesním masívu Labanoro giria u vsi Pasiaurė v okrese Švenčionys
 Ilgis (u Pabradė) u města Pabradė v okrese Švenčionys, propojeno potůčky s jezerem Asveja
 tři jezera v okrese Telšiai:
 Ilgis (západně u Telšiů) na západ od krajského města Telšiai, v blízkosti pramene Rukupisu (přítoku Sruoji
 Ilgis (Kliurkė-Minija) 7 km na východ od Žarėnů, jezerem protéká horní tok řeky Minija pod názvy: přitéká Mava, odtéká Kliurkė
 Ilgis (jihozápadně u Telšiů) na jihozápad od krajského města Telšiai
 dvě jezera v okrese Utena:
 Ilgis (Leliūnai) nedaleko městysu Leliūnů v okrese Utena
 Ilgis (Utena) 8 km na východ od okresního města Utena
 jezera v okrese Varėna:
 Ilgis (Merkinė) 11 km na sever od města Merkinė
 Ilgis (Varėna) 3 km na západ od okresního města Varėna
 Ilgis neboli Ežeriekų ežeras
 čtyři jezera v okrese Zarasai:
 Ilgis (u jezera Sartai) 
 Ilgis (Imbradas) 
 Ilgis (Turmantas) 
 Ilgis (Samavas) zátoka jezera Samavas (okres Zarasai)

 řeka nebo menší vodní tok:
 Ilgis (Šventoji) – krátký potůček - spojka mezi jezerem Ilgis (okres Anykščiai) a řekou Šventoji (Neris)
 Ilgis (Kampis) – přítok jezera Kampis v povodí řeky Strauja

 obecné slovo ilgis v litevštině znamená délka. Pojmenování jezer naznačuje, že jezero je podlouhlé. Odpovídající název v češtině by mohl být přibližně: Dlouhé.

Související články  
 Ilgys
 Ilgė
 Ilga
 Ilgas